Brizard ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Brizard (1744–1793), französischer Geschichtsforscher und Schriftsteller
 Jean-Baptiste Britard, genannt Brizard (1721–1791), französischer Schauspieler, siehe Brizard (Schauspieler)
 Robert Brizard (1889–1959), französischer Politiker